В этом списке перечислены действующие хэя — школы профессионального сумо по состоянию на июль 2013 года. На эту дату в Японии существует 44 хэя, входящие в 6 итимонов (объединений). В таблице указаны: название хэя, борцовский псевдоним (сикона) главы школы и его высший ранг за карьеру, ранги и сиконы сэкитори — борцов двух высших дивизионов (макуути и дзюрё), число рикиси в четырёх низших дивизионах. Борцы, ушедшие в отставку в ходе июльского турнира 2013 года или по его завершении, учитываются в списке.

Ссылки 
 Хэя на сайте Ассоциации сумо
 Список хэя и лицензий ояката

Сумо